Владисла́в Фелициа́нович Ходасе́вич (, Москва — 14 июня 1939, Париж) — русский поэт, переводчик. Выступал также как критик, мемуарист и историк литературы, пушкинист.

Семья 
Отец поэта, Фелициан Иванович (ок. 1834—1911), был выходцем из обедневшей польской дворянской семьи Масла-Ходасевичей (иногда Ходасевич называл своего отца «литовцем»; фамилия белорусского происхождения, от имени Хадась [Фаддей]), учился в Академии художеств. Попытки молодого Фелициана стать художником не удались, и он стал фотографом. Работал в Туле и Москве, в частности фотографировал Льва Толстого, и открыл в Москве магазин фотографических принадлежностей. Жизненный путь отца точно изложен в стихотворении Ходасевича «Дактили»:

 Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,
 Бруни его обучал мягкою кистью водить…
 Ставши купцом по нужде — никогда ни намеком, ни словом
 Не поминал, не роптал. Только любил помолчать…

Мать поэта, Софья Яковлевна (1846—1911), была дочерью известного еврейского литератора Якова Александровича Брафмана (1824—1879), впоследствии перешедшего в православие (1858) и посвятившего дальнейшую жизнь «реформе еврейского быта» с христианских позиций. Софья Яковлевна была отдана в польскую семью и воспитывалась ревностной католичкой.

Старший брат поэта, Михаил Фелицианович (1865—1925), стал известным адвокатом, его дочь, художница Валентина Ходасевич (1894—1970), написала портрет своего дяди Владислава. Поэт жил в доме брата во время учёбы в университете и в дальнейшем, вплоть до отъезда из России, поддерживал с ним тёплые отношения.

Биография

Ранние годы (1886—1917) 
Поэт окончил 3-ю московскую гимназию и затем, в 1904 году, поступил в Московский университет на юридический факультет, однако осенью следующего года перешёл на историко-филологический, где учился с перерывами до весны 1910 года, но курса не окончил. С середины 1900-х годов Ходасевич находился в гуще литературной московской жизни: посещал Валерия Брюсова и телешовские «среды», Литературно-художественный кружок, вечера у Зайцевых, печатался в журналах и газетах, в том числе «Весах» и «Золотом руне».

В 1905 году Ходасевич женился на Марине Эрастовне Рындиной — «красивая эффектная блондинка <…> славилась своими эксцентричностями; показывалась приятелям в костюме Леды с живым ужом на шее и пр.». Уже в конце 1907 года супруги расстались. Часть стихотворений из первой книги стихов Ходасевича «Молодость» (1908) посвящена отношениям с Мариной Рындиной. По воспоминаниям Анны Ходасевич (Чулковой) поэт в эти годы «был большим франтом», Дону-Аминадо Ходасевич запомнился

в длиннополом студенческом мундире, с чёрной подстриженной на затылке копной густых, тонких, как будто смазанных лампадным маслом волос, с жёлтым, без единой кровинки, лицом, с холодным нарочито равнодушным взглядом умных темных глаз, прямой, неправдоподобно худой…

В 1910—1911 годах Ходасевич страдал болезнью лёгких, что явилось поводом к его поездке с друзьями (М. Осоргиным, Б. Зайцевым, П. Муратовым и его супругой Евгенией и др.) в Венецию, пережил любовную драму с Е. Муратовой и утрату обоих родителей — с интервалом в несколько месяцев. С конца 1911 года у поэта установились близкие отношения с младшей сестрой поэта Георгия Чулкова, Анной Чулковой-Гренцион (1887—1964), в 1917 году они обвенчались. Сын Чулковой от первого брака, будущий киноактёр Эдгар Гаррик (1906—1957), рос в семье Ходасевича.

В 1914 году Ходасевич выпустил вторую книгу стихов под названием «Счастливый домик». За шесть лет, прошедших от написания «Молодости», он стал профессиональным литератором, зарабатывающим на жизнь переводами, рецензиями и фельетонами. В годы Первой мировой войны получил «белый билет» по состоянию здоровья и работал в «Русских ведомостях», «Утре России», а в 1917 году — в «Новой жизни». Из-за туберкулёза позвоночника он в 1916 и 1917 годах проводил лето в Коктебеле, у поэта Максимилиана Волошина.

После 1917 года 

В 1917 году Ходасевич с восторгом принял Февральскую революцию и поначалу согласился сотрудничать с большевиками после Октябрьской революции, но быстро пришёл к выводу, что «при большевиках литературная деятельность невозможна», и решил «писать разве лишь для себя». В 1918 году совместно с Лейбом Яффе издал книгу «Еврейская антология. Сборник молодой еврейской поэзии». Работал секретарем третейского суда, вёл занятия в литературной студии московского Пролеткульта. В 1918—1919 годах служил в репертуарной секции театрального отдела Наркомпроса, в 1918—1920 заведовал московским отделением издательства «Всемирная литература», основанного М. Горьким. Ходасевич принимал участие в организации книжной лавки на паях (1918—1919), где известные писатели (Осоргин, Муратов, Зайцев, Б. Грифцов и др.) лично дежурили за прилавком. В марте 1920 года, из-за голода и холода, поэт заболел острой формой фурункулёза и в ноябре перебрался в Петроград, где получил с помощью Горького паёк и две комнаты в писательском общежитии «Дом искусств», о котором впоследствии написал очерк «Диск».

В 1920 году вышла третья книга стихов Ходасевича «Путём зерна» с одноимённым заглавным стихотворением, в котором есть такие строки о 1917 годе:

 И ты, моя страна, и ты, её народ,
 Умрёшь и оживёшь, пройдя сквозь этот год.

В Петрограде известность Ходасевича упрочилась. В декабре 1921 года он познакомился с поэтессой Ниной Берберовой (1901—1993), влюбился в неё, в мае женился и 22 июня 1922 года уехал с нею через Ригу в Берлин. В том же 1921 году в Петербурге и в Берлине выходит четвёртая книга стихов Ходасевича «Тяжёлая лира». В 1922—1923 годах, живя в Берлине, Ходасевич много общался с Андреем Белым, в 1922—1925 (с перерывами) жил в семье Горького, которого высоко ценил как личность (но не как писателя), признавал его авторитет, видел в нём гаранта гипотетического возвращения на родину, но знал и слабые свойства характера Горького, из которых самым уязвимым считал «крайне запутанное отношение к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное воздействие как на его творчество, так и на всю его жизнь». В это же время Ходасевич и Горький основали (при участии В. Шкловского) и редактировали журнал «Беседа» (вышло семь номеров), где печатались советские авторы.

К 1925 году Ходасевич и Берберова осознали, что возвращение в СССР невозможно. Ходасевич опубликовал в нескольких изданиях фельетоны о советской литературе и статьи о деятельности ГПУ за границей, после чего советская пресса обвинила поэта в «белогвардейщине». В марте 1925 года советское посольство в Риме отказало Ходасевичу в продлении паспорта, предложив вернуться в Москву. Он отказался, окончательно став эмигрантом.

В 1925 году Ходасевич и Берберова переехали в Париж, поэт печатался в газетах «Дни» и «Последние новости», откуда ушёл по настоянию П. Милюкова. С февраля 1927 года до конца жизни возглавлял литературный отдел газеты «Возрождение». В том же году выпустил «Собрание стихов» с новым циклом «Европейская ночь». После этого Ходасевич практически перестал писать стихи, уделяя внимание критике, и вскоре стал ведущим критиком литературы русского зарубежья. В качестве критика вёл полемику с Г. Ивановым и Г. Адамовичем, в частности о задачах литературы эмиграции, о назначении поэзии и её кризисе. Совместно с Берберовой писал обзоры советской литературы за подписью «Гулливер», поддерживал поэтическую группу «Перекрёсток», высоко отзывался о творчестве В. Набокова, который стал его другом.

С 1928 года Ходасевич работал над мемуарами, они вошли в книгу «Некрополь. Воспоминания» (1939) — о Брюсове, Белом, близком друге молодых лет поэте Муни, Гумилёве, Сологубе, Есенине, Горьком и других. Написал биографическую книгу «Державин». Намерение написать биографию Пушкина Ходасевич оставил из-за ухудшения здоровья («Теперь и на этом, как и на стихах, я поставил крест. Теперь у меня нет ничего», — писал он 19 июля 1932 года Берберовой, с которой они расстались в апреле того же года). В 1933 году он женился на Ольге Борисовне Марголиной (1890, Санкт-Петербург — 1942, Освенцим).

Положение Ходасевича в эмиграции с середины 30-х было тяжёлым, жил он обособленно. Умер Владислав Ходасевич 14 июня 1939 года в Париже, после операции. Чин отпевания совершил Михаил Недоточин 16 июня 1939 года в русском грекокатолическом храме Святой Троицы в присутствии видных деятелей эмиграции и представителей православного клира. Похоронен в предместье Парижа на кладбище Булонь-Биянкур.

Его вдова Ольга Борисовна как еврейка во время оккупации Франции 16 июня 1942 года была депортирована в концлагерь Дранси, оттуда 14 сентября того же года в Освенцим, где была убита.

Адреса в Петрограде 
 1920—1921 — Дом Искусств (ДИСК) — Проспект 25-го Октября, 15;
 1922 год — доходный дом Е. К. Барсовой — Кронверкский проспект, 23.
 1922 год — Кирочная улица, 11 (на квартире Юрия Анненкова)

Адреса в Москве 
 Камергерский переулок, 6/5 — дом, где родился В. Ф. Ходасевич

Библиография 
 Владислав Ходасевич. Молодость: Первая книга стихов. М.: Гриф, 1907. — 66 с.
 Владислав Ходасевич. Счастливый домик: Вторая книга стихов / Обл. И. И. Мозалевского. М.: Альциона, 1914. — 79 с. — 1000 экз.
 Еврейская антология. Сборник молодой еврейской поэзии. Под редакцией В. Ф. Ходасевича и Л. Б. Яффе. М., 1918.
 Владислав Ходасевич. Путём зерна: Третья книга стихов. М.: Творчество, 1920. — 48 с. — 18000 экз.
 Владислав Ходасевич. Счастливый домик: Вторая книга стихов. Изд. 2-е. Пб.; Берлин: Изд. З. И. Гржебина, 1922. — 72 с.
 Владислав Ходасевич. Тяжелая лира: Четвёртая книга стихов. 1920—1922. М.; Пг.: Гиз, 1922. — 60 с. — 3000 экз.
 Владислав Ходасевич. Из еврейских поэтов. Петербург-Берлин: Изд-во З. И. Гржебина, 1922.
 Владислав Ходасевич. Собрание стихов / Обл. М. В. Добужинского. Париж: Возрождение, 1927. — 184 с. (помимо большинства стихов из сборников «Путём зерна» и «Тяжёлая лира» включает новый цикл «Европейская ночь»)
 Владислав Ходасевич. Белый коридор. Из кремлёвских воспоминаний. Впервые опубликовано в газете «Сегодня». 1937 год: 14, 28 ноября и 12, 19 декабря.
 Владислав Ходасевич. Державин. Париж: Изд-во «Современные записки», 1931.
 Владислав Ходасевич. О Пушкине. Берлин: Петрополис, 1937.
 Владислав Ходасевич. Некрополь: воспоминания. Bruxelles: Les éd. Petropolis, 1939.
 Владислав Ходасевич. Собрание стихов в двух томах. (Составление,) редакция и примечания Юрия Колкера. La Presse Libre, Paris, 1982-83.
 В. Ф. Ходасевич. Державин. — М.: Книга, 1988. — 384 с. (Писатели о писателях) Тираж 200 000 экз. ISBN 5-212-00073-4
 В. Ф. Ходасевич. Собрание стихотворений. — М.: Молодая гвардия, 1989. — 183 с. ISBN 5-235-01129-5
 В. Ф. Ходасевич. Стихотворения. — Л.: Сов. писатель, 1989. — 464 с. (Библиотека поэта, Большая серия, Издание третье) Тираж 100 000 экз. ISBN 5-265-00954-X
 В. Ф. Ходасевич. Стихотворения. — Л.: Искусство, 1989. — 95 с.
 В. Ф. Ходасевич. Стихотворения. (Библиотечка журнала «Полиграфия») — М.: Детская книга, 1990. — 126 с.
 В. Ф. Ходасевич. Стихотворения / Сост., вступ. ст., прим. В. П. Зверев. — М.: Молодая гвардия, 1991. — 223 с.
 В. Ф. Ходасевич. Некрополь. — М.: Сов. писатель — Олимп, 1991. — 192 с. Тираж 100 000 экз. ISBN 5-265-02572-3
 В. Ф. Ходасевич. Колеблемый треножник: Избранное. — М.: Сов. писатель, 1991. — ??? с.
 В. Ф. Ходасевич. Собрание стихотворений. — М.: Центурион Интерпракс, 1992. — 448 с. ISBN 5-7085-0058-1
 В. Ф. Ходасевич. По бульварам. Стихотворения 1904—1937 гг. Литературно-исторические статьи. (Из поэтического наследия.) / Редактор-составитель И. А. Курамжина. — М.: Центр-100, 1996. — 288 с.
 В. Ф. Ходасевич. Собрание сочинений в 4 т. — М.: Согласие, 1996—1997.
 В. Ф. Ходасевич. Некрополь. — М.: Вагриус, 2001. — 244 с. ISBN 5-264-00160-X
 В. Ф. Ходасевич. Стихотворения / Сост., подгот. текста, вступ. ст., примеч. Дж. Малмстада. — СПб.: Академический проект, 2001. — 272 с. (Новая библиотека поэта, Малая серия)
 В. Ф. Ходасевич. Стихотворения / Сост. В. Зверев. — М.: Звонница-МГ, 2003. — 320 с. ISBN 5-88093-035-1
 В. Ф. Ходасевич. Стихотворения. — М.: Профиздат, 2007. — 208 с. ISBN 978-5-255-01558-0

Примечания

Литература 
 Из истории русской поэзии начала 20 в. — М.: 1976.
 Юрий Колкер. Айдесская прохлада. Очерк жизни и творчества В. Ф. Ходасевича. // В кн.: Владислав Ходасевич. Собрание стихов в двух томах. Составление, редакция и примечания Юрия Колкера. La Presse Libre, Paris, 1982-83, сс.271-350.
 Юрий Колкер. Университетские годы Ходасевича. // газета Русская мысль № 3624, Париж, 6 июня 1986.
 Юрий Колкер. Саул Черниховский и Владислав Ходасевич. // В кн.: Еврейский Самиздат, том 26. Ленинградский еврейский альманах, № 1-4, под редакцией Юрия Колкера. Центр по исследованию и документации восточноевропейского еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме, Иерусалим, 1988, стр. 29-33.
 Н. А. Богомолов. Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича // В кн. В. Ф. Ходасевич. Стихотворения. — Л.: 1989. — с. 5-51.
 Из воспоминаний Анны Ивановны Ходасевич, урождённой Чулковой // В кн. Ходасевич В. Ф. Собрание стихов. — М.: 1992. — С. 413—433.
 Юрий Колкер. Последний поэт старой России. // В кн.: Евреи в культуре русского зарубежья, II. Составитель М. Пархомовский, Иерусалим, 1993.
 Строфы века. Антология русской поэзии — Минск-М.: 1995.
 Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть xx века. Энциклопедический биографический словарь. М., 1997.
 Юрий Колкер. Ходасевич, или Триединый завет Вольтера. // Газета Русская мысль № 4289, Париж, 14-20 октября 1999
 Быков Д.Л. Владислав Фелицианович Ходасевич // Русская литература. Ч. 2. XX век / Глав. ред. М. Д. Аксёнова. — М.: Аванта+, 2001. — С. 267—276.
 В. И. Шубинский Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий. — СПб.: «Вита Нова», 2011. — с. 720 — ISBN 978-5-93898-329-8 — Серия: Жизнеописание.
 Нина Щербак. «Мной совершенное так мало». Владимир Ходасевич // Щербак Н. Любовь поэтов серебряного века. М.: Астрель, СПб: Астрель-СПб, 2012. С. 40-56.

Ссылки 

 Владислав Ходасевич Собрание сочинений
 Владислав Ходасевич стихи в Антологии русской поэзии
 
  — сообщество в Живом журнале
 Ходасевич В. О Тютчеве
 Ходасевич Вл. Стихотворная техника М. Герасимова // Горн. 1918. № 2-3. С. 56-57
 
 Телеальманах Поэты России XX век. Владислав Ходасевич

Русские поэты первой волны эмиграции
Русские поэты
Мемуаристы СССР
Выпускники 3-й Московской гимназии
Пушкинисты
Тютчеведы
Русские эмигранты первой волны во Франции
Умершие от рака печени
Похороненные на новом кладбище Булонь-Бийанкур

Окружение Максима Горького